Toponímia:
 Carlisle, Cúmbria, Anglaterra
 Estats Units:
 Carlisle (Arkansas) 
 Carlisle (Carolina del Sud)
 Carlisle (Indiana)
 Carlisle (Iowa)
 Carlisle (Kentucky)
 Carlisle (Massachusetts)
 Carlisle (Ohio)
 Carlisle (Pennsilvània)
 New Carlisle (Indiana)
 New Carlisle (Ohio)
 Biografies:
 Alma Carlisle
 Anthony Carlisle (Durham, 1768 - Londres, 1840), anatomista i cirurgià anglès
 Belinda Carlisle (1958, Hollywood, Califòrnia), cantant estatunidenca